Chiralität steht für:

 die Bevorzugung einer Hand, siehe Händigkeit
 Chiralität (Chemie), Objekte ohne Drehspiegelachse
 Chiralität (Physik), ein abstraktes Konzept in der Teilchenphysik
 Chiralität (Mathematik), Eigenschaft einer mathematischen Figur, die nicht zu seinem Spiegelbild kongruent ist 
 Eigenschaft bestimmter Polyeder, siehe Chirales Polyeder
 eine Eigenschaft eines Knotens in der Mathematik, siehe Amphichiraler Knoten

Siehe auch: